Irina-Camelia Begu e Elena Bogdan erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Il doppio del torneo di tennis BCR Open Romania Ladies 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Begu ha fatto coppia con Alizé Cornet e ha battuto in finale Elena Bogdan e Ioana Raluca Olaru 6–2, 6–0.

Teste di serie

 Irina-Camelia Begu /  Alizé Cornet (campionesse)
 Elena Bogdan /  Ioana Raluca Olaru (finale)

 Pauline Parmentier /  Virginie Razzano (ritiro) 
 Eva Birnerová /  Caroline Garcia (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

BCR Open Romania Ladies 2012